Messerschmitt Me 163 Komet – aereo da caccia tedesco della seconda guerra mondiale
 Komet (HSK 7) – incrociatore ausiliario/nave corsara tedesca della seconda guerra mondiale

Altri progetti